De Serie A 1990/91 was het 88ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 60ste seizoen van de Serie A. Sampdoria werd voor de eerste en tot dusver enige maal kampioen.

Eindstand 

1. AC Milan plaatste zich voor de UEFA Cup maar was voor een jaar geschorst door de UEFA vanwege het gedrag tijdens de Europacup I-wedstrijd tegen Marseille uit het voorgaande seizoen.

Kampioen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 1990/91 uit in de Serie A.

Scheidsrechters

Sampdoria

Bijgaand een overzicht van de spelers van Sampdoria, die in het seizoen 1990/91 onder leiding van trainer-coach Vujadin Boškov voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Zie ook
AC Milan in het seizoen 1990/91

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1990/91